Ribi ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ribi von Lenzburg (auch: von Platzheim; * zwischen 1310 und 1320, † 1374), ab 1359 als Johann II. Bischof von Gurk und ab 1364 Bischof von Brixen
 Martha Ribi (Martha Ribi-Raschle; 1915–2010), Schweizer Politikerin der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP)
 Ulrich Ribi († 1355), von 1331 bis 1355 Bischof von Chur, siehe Ulrich von Lenzburg
 Yvonne Ribi (* 1976), Schweizer Pflegefachfrau und Geschäftsführerin

Ribi bezeichnet folgende geografische Orte:
 Ribi (Fluss), Fluss in Sierra Leone